La Gira Verano 2014 es la 12º gira de la cantante española Marta Sánchez, en cual compagina los conciertos con la cantante Gloria Gaynor en el Show "DIVAS".

Fechas de la gira 

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="200" rowspan="1"| Fecha
! width="200" rowspan="1"| País
! width="150" rowspan="1"| Ciudad
|- bgcolor="#DDDDDD"
|-
|align="center"|18 de julio de 2014
|align="center" rowspan="27"|
|align="center" rowspan="1"|Valencia
|-
|align="center"|6 de agosto de 2014
|align="center" rowspan="1"|Marbella
|-
|align="center"|8 de agosto de 2014
|align="center" rowspan="1"|Tarragona
|-
|align="center"|16 de agosto de 2014
|align="center" rowspan="1"|La Coruña
|-
|-|}

Giras musicales de 2014
Giras musicales de Marta Sánchez